Die griechische Gemeinde Nea Propondida (, ) wurde zum 1. Januar 2011 aus den bis dato unabhängigen Gemeinden Kallikratia, Moudania und Triglia gebildet und liegt im Westen der Halbinsel Chalkidiki in der Region Zentralmakedonien.

Gemeindegliederung 
Die Einwohnerzahlen stammen aus dem Ergebnis der Volkszählung 2011.

 Gemeindebezirk Kallikratia – Δημοτική Ενότητα Καλλικράτειας – 11.571
 Stadtbezirk Nea Kallikratia – Δημοτική Κοινότητα Νέας Καλλικράτειας	7.238
 Nea Kallikratia – Νέα Καλλικράτεια – 7.238
 Ortsgemeinschaft Agios Pavlos – Τοπική Κοινότητα Αγίου Παύλου – 1.323
 Agioas Avlos – Άγιος Παύλος – 491
 Nea Iraklia – Νέα Ηράκλεια – 832
 Ortsgemeinschaft Lakkoma – Τοπική Κοινότητα Λακκώματος – 1.171
 Lakkoma – Λάκκωμα – 1.171
 Ortsgemeinschaft Nea Gonia – Τοπική Κοινότητα Νέας Γωνιάς – 453
 Nea Gonia – Νέα Γωνιά – 438
 Neochoraki – Νεοχωράκι – 15
 Ortsgemeinschaft Nea Silata – Τοπική Κοινότητα Νέων Σιλάτων – 1.386
 Nea Silata – Νέα Σίλατα – 788
 Rodokipos – Ροδόκηπος – 61
 Sozopoli – Σωζόπολη – 537
 Gemeindebezirk Moudania – Δημοτική Ενότητα Μουδανιών – 19.067
 Stadtbezirk Nea Moudania – Δημοτική Κοινότητα Νέων Μουδανιών – 9.342
 Nea Moudania – Νέα Μουδανιά – 9.342
 Stadtbezirk Simandra – Δημοτική Κοινότητα Σημάντρων – 2.421
 Simandra – Σήμαντρα – 2.421
 Ortsgemeinschaft Agios Mamas – Τοπική Κοινότητα Αγίου Μάμαντος – 1.059
 Agios Mamas – Άγιος Μάμας – 841
 Papa Aloni – Παπά Αλώνι – 9
 Portes – Πόρτες – 209
 Ortsgemeinschaft Agios Pandeleimon – Τοπική Κοινότητα Αγίου Παντελεήμονος – 238
 Agios Pandeleimon – Άγιος Παντελεήμων – 238
 Ortsgemeinschaft Dinoysiou – Τοπική Κοινότητα Διονυσίου – 1.256
 Dionysiou – Διονυσίου – 499
 Mouries – Μουριές – 76
 Paralia Dionysiou – Παραλία Διονυσίου – 681
 Ortsgemeinschaft Flogita – Τοπική Κοινότητα Φλογητών – 1.604
 Flogita – Φλογητά – 1.604
 Ortsgemeinschaft Nea Potidea – Τοπική Κοινότητα Νέας Ποτειδαίας – 1.559
 Nea Potidea – Νέα Ποτείδαια – 1.559
 Ortsgemeinschaft Portaria – Τοπική Κοινότητα Πορταριάς – 1.265
 Paralia Portarias – Παραλία Πορταριάς – 63
 Portaria – Πορταριά – 1.202
 Ortschaft Zografou – Τοπική Κοινότητα Ζωγράφου – 323
 Zografou – Ζωγράφου – 323
 Gemeindebezirk Triglia – Δημοτική Ενότητα Τριγλίας – 5.862
 Stadtbezirk Nea Triglia – Δημοτική Κοινότητα Νέας Τριγλίας – 3.102
 Nea Triglia – Νέα Τρίγλια – 3.071
 Paralia Neas Triglias – Παραλία Νέας Τριγλίας – 31
 Ortsgemeinschaft Eleochoria – Τοπική Κοινότητα Ελαιοχωρίων – 344
 Eleochoria – Ελαιοχώρια – 344
 Ortsgemeinschaft Krini – Τοπική Κοινότητα Κρήνης – 450
 Krini – Κρήνη – 450
 Ortsgemeinschaft Nea Tenedos – Τοπική Κοινότητα Νέας Τενέδου – 312
 Nea Tenedos – Νέα Τένεδος – 312
 Ortsgemeinschaft Nea Plagia – Τοπική Κοινότητα Νέων Πλαγίων – 1.306
 Metochi – Μετόχι – 179
 Nea Plagia – Νέα Πλάγια – 1.127
 Ortsgemeinschaft Petralona – Τοπική Κοινότητα Πετραλώνων – 348
 Petralona – Πετράλωνα – 348

Einzelnachweise 

Gemeinde in Zentralmakedonien
Makedonien (Griechenland)